Соревнования по метанию молота у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 5 и 7 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой мира в метании молота являлась Анита Влодарчик из Польши.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 71,50 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 5 августа 2017 года. В сектор вышли 32 участницы.

Финал 
Основные соревнования в метании молота у женщин состоялись 7 августа 2017 года. Фаворит соревнований, Анита Влодарчик, в третий раз в карьере стала чемпионкой мира. Перед началом турнира семь лучших результатов мирового сезона принадлежали ей, ближайшая соперница проигрывала более шести метров. В финале у неё неожиданно возникли сложности: после трёх попыток Влодарчик была только шестой, но затем справилась с техническими ошибками м микротравмой пальца — 77,39 м и 77,90 м в четвёртой и пятой попытках. Китаянка Чжан Вэньсю участвовала в девятом чемпионате мира подряд: с 2001 года она восемь раз выходила в финал, семь раз занимала место в топ-5, трижды выигрывала бронзу и один раз серебро. В Лондоне она показала свой лучший результат сезона (74,53 м), но осталась на четвёртом месте.

Примечания

Ссылки 
 

метание
Метание молота на чемпионатах мира по лёгкой атлетике